A expressão Vendaval / Fumaça é utilizada no mercado de seguros para designar a cobertura, em uma apólice, que visa reembolsar os prejuízos causados ao imóvel segurado e ao seu conteúdo, em decorrência de uma série de riscos como vendaval, queda de granizo, fumaça, entre os quais destelhamento, quebra de vidros e queda de antenas.

Pela sua natureza, a abrangência desta cobertura pode variar de produto para produto oferecido por cada Seguradora no mercado.

Ligações externas
Fundação Escola Nacional de Seguros

Seguros